Municipio de La Belle puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de La Belle (condado de Lewis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lewis.
 Municipio de La Belle (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.